Just One Night ("solo una notte" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
Just One Night – film del 2000 di Alan Jacobs

Musica 
Just One Night – album di Eric Clapton del 1980
Just One Night – album di Samantha Fox del 1991